Lucignolo – cordicella di fili di cotone o stoppa, intrecciati o attorcigliati, che forma l'asse di una candela o, se intrisa di olio o petrolio, la parte accesa di una lucerna o di lampada
 Lucignolo – personaggio de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi
 Lucignolo – film di Massimo Ceccherini
 Lucignolo – trasmissione televisiva di gossip di Italia 1